Hochwimm heißen folgende geographischen Objekte:

 Hochwimm (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hochwimm (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hochwimm (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hochwimm (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hochwimm (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hochwimm (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hochwimm (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Hochwimm (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich